Palazzo Cicala-Raggio – palazzo di Genova, situato in vico Scuole Pie 1
 Palazzo Gio Andrea Cicala – palazzo di Genova, situato in via di Canneto il Lungo 17